Todorovo kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Todorovo (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Bulgarien 

 Todorovo (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Isperich, 
 Todorovo (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Pleven, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar